Barbacoas kan syfta på:

Colombia 

 Barbacoas (kommun), Nariño, 
 Barbacoas (ort), Nariño,